Jean-Jacques Robrieux a été maître de conférences  à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne de 1989 à 2000, puis à l'université de Paris, (anciennement Paris-Descartes) de 2000 à 2020 où il a enseigné les techniques d'expression et de communication. Il est spécialiste de la littérature et de la musicologie françaises au  siècle, et de la rhétorique.

Ouvrages 
 Jean-Philippe Rameau et l'opinion philosophique au XVIIIe siècle, in Studies on Voltaire and the Eighteenth Century,  N° 238, 1985 (thèse de doctorat) 
Eléments de rhétorique et d'argumentation, Dunod, 1993 
 Le Rire de Voltaire, avec Pascal Debailly et Jacques Van den Heuvel, Le Félin, 1994     
 Le français au B.T.S., Dunod, 1988
Candide, éd. commentée, Nathan, 1989
Lorenzaccio, éd. commentée, Nathan, 1990
Dom Juan, éd. commentée, Nathan, 1991
"Les intertextes comiques chez Voltaire. Typologie et aspects rhétoriques", Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, The Voltaire Foundation, Oxford, 1995, N° 332
"Aspects rhétorico-argumentatifs de l'ironie chez Voltaire", in Humour, ironie et humanisme - Mélanges offerts à Jacques Van den Heuvel, Champion Varia, 2000
"Oppositions d'idées et réfutation dans le Traité sur la tolérance - Etude rhétorico-argumentative", in Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, The Voltaire Foundation, 2000
 Le Journal télévisé, L'Harmattan, 2007
 Rhétorique et argumentation, A. Colin, 4ème édition, 2021
 Les Figures de style et de rhétorique, Dunod, 1998
Vocabulaire de l'analyse littéraire, avec Daniel Bergez et Violaine Géraud, Nathan 1994
Les Mots de la critique, avec Daniel Bergez et Violaine Géraud, A. Colin, 2020

Liens externes 
 

Professeur de rhétorique
Essayiste français du XXIe siècle
Essayiste français du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)